Мешан (среднеперс.: 𐭬𐭩𐭱𐭠𐭭) был провинцией Сасанидской империи. Она состояла из вассальных парфянских царств Месены и Харакены и достигала области на севере вдоль реки Шатт-эль-Араб, а затем нижней части от реки Тигр до Мадара и в конечном итоге дальше. Его жителями были вавилоняне, арабы, иранцы и даже некоторые индийцы и малайцы (малайцы, возможно, были рабами, привезёнными с Индийского субконтинента). Провинция была очень плодородной, согласно Страбону, это было лучшее место для посадки ячменя, а местность была покрыта множеством пальм. Это была также важная торговая провинция вдоль Персидского залива.

Своё название область получила от названия Месена (греч. «низина») — альтернативного названия эллинистического царства Харакена. В наше время имя перешло к иракской мухафазе Майсан.

История 
Первый правитель династии Сасанидов, Ардашир I (годы правления 224—242), после завоевания родной провинции Парс, напал на Мешан, убив его правителя Банду. Ардашир восстановил город под названием Карх Мешан и переименовал его в Астарабад Ардашир. Согласно фрагменту из манихейского источника, брат сасанидского царя Шапура I (годы правления 240—270), Михршах, правил как вассальный царь Мешана — однако некоторые учёные сомневаются в этом источнике. Ардашир также построил (или перестроил) город под названием Вахман Ардашир, также известный как Форат Мешан. Подтверждено, что сын Шапура I, Шапур Мешаншах, правил Мешаном с неизвестного времени до своей смерти в 260 году и, вероятно, был унаследован его женой Денаг.

Согласно надписи царя Нарсе (годы правления 293—302), известной как надпись Пайкули, Мешаном правил иранский аристократ по имени Адурфаробай, который впоследствии восстал против Нарсе и поддержал нового претендента на сасанидский престол Бахрама III.

В течение V века Вахман Ардашир, по-видимому, сменил Карх Мешан в качестве столицы Мешана, поскольку сирийские источники упоминают его как столицу Мешана.

В этой провинции находился порт Обола (Апологос).

Население 
Как и большинство других западных провинций Сасанидов, таких как Асуристан, Мешан был провинцией с различными этническими группами, такими как ассирийцы, мессенские арабы и кочевые арабы, составлявшие семитское население провинции вместе с набатейскими и пальмирскими торговцами. В провинции также стали селиться иранцы вместе с народом зут, переселённым из Индии. Другие группы индийцев, такие как малайцы, также могли быть переселены в Мешан либо в качестве пленников, либо призванных матросов.

Примечания

Источники 
 Morony, M. (1988). «BAHMAN-ARDAŠĪR». Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 5. стр. 494. 
 Houtsma, Martijn Theodoor (1993). «The Encyclopedia of Islam, Volume 5». The Encyclopaedia of Islam, Vol. V. Brill. стр. 1—578. ISBN 90-04-09791-0. 
 Bosworth, C. E. (1986). «ʿARAB i. Arabs and Iran in the pre-Islamic period». Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 2. стр. 201—203. 
 Hansman, John (1991). «CHARACENE and CHARAX». Encyclopaedia Iranica, Vol. V, Fasc. 4. стр. 363—365. 
 Fisher, William Bayne; Yarshater, Ehsan (1983). The Cambridge History of Iran: The Seleucid, Parthian and Sasanian periods. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-24693-4.

Административное деление Сасанидской империи